Петрович (от имени Пётр) — отчество и фамилия.
 Петро́вич — русское отчество.
 «Петрович» — мультфильм, а также его главный персонаж, созданный художником Андреем Бильжо, и названный именем персонажа ресторан в Москве.
 «Петрович» — российская компания, специализирующаяся на торговле строительными материалами.
 «Петрович» — российский вездеход-болотоход, выпускаемый в Тюмени.
 Петрович — серия компьютерных игр от 1C:
 Петрович строит дом;
 Петрович строит ракету;
 Петрович строит машину.
 «Петрович» — российский телесериал 2012 года, снятый режиссёром Андреем Красавиным.
 Петро́вич () — белорусская фамилия.
 Петро́вич () — имя, использованное для сценического псевдонима родившимся в России американским скрипачом Петером Биссингом.
 Пе́трович (, , ) — сербская, черногорская, хорватская и словенская фамилия.

Носители фамилии:
 
 Петрович, Ацо (1959—2014) — сербский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Петрович, Алекс (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Петрович, Божидар (1911—1937) — первый югославский лётчик-ас, сбивший 5 самолётов в гражданской войне в Испании.
 Петрович, Борис Петрович (род. 1959) — белорусский писатель.
 Петрович, Борислав (род. 1988) — сербский волейболист, спортсмен сборной Сербии.
 Петрович, Бранимир (род. 1982) — сербский футболист.
 
 Петрович, Владимир (род. 1955) — югославский футболист, сербский футбольный тренер.
 Петрович, Гайо (1927—1993) — хорватский философ.
 Петрович, Горан (род. 1961) — сербский писатель.
 Петрович, Дамян (в монашестве Дионисий; 1858—1900) — епископ Карловацкой митрополии Сербской Православной Церкви, митрополит Рашско-Призренский.
 Петрович, Дражен (1964—1993) — хорватский баскетболист.
 Петрович, Дмитрий Леонидович (1971—2020) — белорусский писатель, поэт, композитор.
 Петрович, Душан (род. 1966) — сербский политический деятель, министр сельского хозяйства Сербии (2011—2012).
 
 Петрович, Душан (род. 1966) — сербский политик.
 Петрович, Желько (род. 1965) — черногорский футболист.
 Петрович, Злата (род. 1962) — сербская певица, исполняющая песни в стиле фолк.
 
 Петрович, Иван Андреевич (более известен как Янка Неманский; 1890—1937) — советский прозаик, публицист, экономист, общественный деятель.
 Петрович, Ион (1929—2021) — немецкий невролог.
 Петрович, Любко (род. 1947) — сербский футболист и тренер.
 Петрович, Лилиана (1939—2020) — югославская певица, первая представительница Югославии на конкурсе песни «Евровидение».
 Петрович, Мария (род. 1953) — сербская шахматистка, международный мастер (1991) среди женщин.
 Петрович-Негош, Милена (1847—1923) — княгиня и королева Черногории до 1918 года, жена короля Николы I.
 Петрович, Миланко (род. 1988) — сербский биатлонист.
 Петрович, Миодраг (1924—2003) — сербский актёр.
 Петрович, Михаило (1868—1943) — сербский математик и изобретатель.
 Петрович, Надежда (1873—1915) — сербская художница.
 Петрович, Неманья (род. 1992) — сербский футболист.
 Петрович, Ненад (1907—1989) — хорватский шахматный композитор.
 Петрович, Ненад (род. 1925) — сербский историк и публицист.
 Петрович, Огнен (1948—2000) — сербский футболист.
 Петрович, Петар (род. 1951) — сербский политический деятель, депутат Скупщины.
 Петрович, Радмила (в девичестве Милянич; род. 1988) — черногорская гандболистка.
 Петрович, Радосав (род. 1989) — сербский футболист, защитник клуба «Генчлербирлиги» и сборной Сербии.
 Петрович, Растко (1898—1949) — сербский писатель.
 Петрович, Ружа (в девичестве Хреля; 1911—1958) — югославская хорватская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Петрович, Рок (1966—1993) — словенский горнолыжник.
 Петрович, Сава (1839—1889) — сербский ботаник и военный врач.
 Петрович, Саша (род. 1966) — югославский футболист, черногорский тренер.
 
 Петрович, Соня (род. 1989) — сербская баскетболистка.
 Петрович, Тодор (род. 1994) — сербский футболист.
 Петрович, Эмил (1899—1968) — румынский лингвист и фольклорист.

Составная фамилия 
 Алексанян-Петрович, Сергей (род. 1997) — украинский хоккеист.

См. также 
 Петровичи — черногорская династия.
  — многозначный термин.
 
 Петревич, Ансис — латвийский государственный и политический деятель.

Примечания